Хро́мистая кислота́ — слабая несуществующая в чистом виде неорганическая кислородсодержащая кислота. Химическая формула HCrO2. В хромистой кислоте степень окисления хрома равна +3. Кислота образует соли — хромиты, с хромит-ионом CrO2-.

Примеры 
 Хромит кобальта(II)
 Хромит меди(II)

Примечания 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения водорода
Соединения хрома